Vladimir Iourievitch Antipine - en russe : , et en anglais :  (né le  à Temirtaou en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh devenu entraîneur. Il est le père de Viktor Antipine.

Biographie

Carrière en club 

Formé au Torpedo Oust-Kamenogorsk, il débute dans l'élite russe en 1991. En 1997, il signe au Metallourg Magnitogorsk et remporte la Superliga en 1999 ainsi que la Ligue européenne de hockey en 1999 et 2000. Il remporte la Superliga 2004 avec l'Avangard Omsk.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan depuis 1993. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano et de 2006 à Turin.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 1998 : nommé dans l'équipe type.
 1998 : meilleur pointeur chez les défenseurs.
 1999 : nommé dans l'équipe type.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Est.
Championnat du monde
 1997 : nommé dans l'équipe type du mondial B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Torpedo Oust-Kamenogorsk || Superliga|| 36|| 3|| 3|| 6|| 24|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 42|| 6|| 6|| 12|| 48|| || || || || 
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1993-1994 || Falcons de Détroit || CoHL || 59|| 11|| 24|| 35|| 57|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1994-1995|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 52|| 8|| 15|| 23|| 64|| --|| --|| --|| --|| --
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1995-1996|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 47|| 13|| 11|| 24|| 96|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| HC České Budějovice || Extraliga|| 41|| 1|| 3|| 4|| 53|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1997-1998|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 15|| 16|| 31|| 56|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 39|| 5|| 10|| 15|| 44|| 16|| 1|| 2|| 3|| 61
|- bgcolor=#f0f0f0
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 24|| 4|| 2|| 6|| 16|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 43|| 4|| 10|| 14|| 28|| || || || || 
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2001-2002|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 38|| 2|| 5|| 7|| 48|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 51|| 8|| 11|| 19|| 66|| --|| --|| --|| --|| --
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 55|| 4|| 6|| 10|| 84|| 11|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 29|| 0|| 5|| 5|| 57|| --|| --|| --|| --|| --
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda|| Vyschaïa Liga || 14|| 3|| 3|| 6|| 26|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Metchel Tcheliabinsk|| Vyschaïa Liga || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| 5|| 1|| 1|| 2|| 10
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 20|| 1|| 3|| 4|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Kazakhmys Satpaïev || Kazakhstan || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2006-2007|| Kazakhmys Satpaïev || Vyschaïa Liga || 16|| 1|| 6|| 7|| 52|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 28|| 6|| 6|| 12|| 42|| --|| --|| --|| --|| --
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2007-2008|| Amour Khabarovsk|| Superliga|| 45|| 3|| 6|| 9|| 61|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| Amour Khabarovsk|| KHL|| 48|| 9|| 5|| 14|| 85|| --|| --|| --|| --|| --
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2009-2010|| Barys Astana|| KHL|| 22|| 0|| 3|| 3|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références 

Naissance en avril 1970
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Entraîneur kazakh de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Barys Astana
Naissance à Temirtaw
Naissance en RSS kazakhe
Défenseur de hockey sur glace